

Чуртан — село, Вікуловський район, Тюменська область
 Чуртан — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан